Emmanuel Prost, né le  à Roanne (Loire), est un écrivain français.

Biographie 
Emmanuel Prost passe son enfance dans les communes de Charlieu et Pouilly-sous-Charlieu. Il s'installe ensuite dans le Nord-Pas-de-Calais, une région qui devient le décor principal de chacun de ses romans.

Œuvres 

2008 : Kamel Léon, Éditions Édilivre-Aparis
2009 : Concerto sur Le Sornin, Éditions Édilivre-Aparis
2010 : Kamel Léon, les tribulations d'un métamorphe, Éditions Édilivre-Aparis
2014 : La Descente des Anges, Éditions De Borée (Prix de la ville de Somain 2014)
2015 : Les Enfants de Gayant, Éditions De Borée
2016 : Un été 48, Éditions De Borée
2016 : Kamel Léon (réédition), Éditions Aconitum
2017 : La Folle Aventure de Marty, Éditions Ravet-Anceau (Prix Jeunesse Lire en Soissonnais 2017)
2018 : L'antichambre du Bon Dieu, Éditions Presses de la Cité

Références 

Naissance en avril 1968
Naissance à Roanne
Écrivain français du XXIe siècle